Алекса́ндр Влади́мирович Политко́вский (15 сентября 1953, Москва) — советский и российский журналист, политический обозреватель, президент созданного им ЗАО «Студия Политковского», преподаватель Московского Института Телевидения и Радиовещания «Останкино».

Молодёжная редакция Центрального телевидения Гостелерадио СССР 
 С 1987 года по 1989 год — специальный корреспондент программы «Взгляд». Некоторые эксперты отмечают, что ведущие «Взгляда» «страдали некоторым советским догматизмом». Сам Александр вспоминает это время не без иронии:

 Принадлежит к знаменитой «перестроечной» плеяде телерепортеров, которых историк Тимофей Шевяков назвал «битлами нашей эпохи»:

 Даже десять лет спустя «Огонёк» позиционировал ведущих как «народных героев»:

Кто помнит, сколько их было, ведущих «Взгляда», появлявшихся в самой свободной студии «Останкино» по пятницам? Листьев, Любимов, Захаров, Политковский, Мукусев. Кто ещё — Ломакин, Додолев, Боровик… Они стали народными героями, олицетворявшими перемены внутри страны, так же, как символом перестройки за границей был Горбачёв.

 Вместе с коллегой, другим ведущим запрещённой программы «Взгляд», Александром Любимовым готовил выпуски передачи «Взгляд из подполья», которые подпольно распространялись на кассетах по всему Советскому Союзу. Но проект успеха не имел:
Выпуски «Взгляда из подполья» по остроте и динамичности уступали официальному, разрешённому «Взгляду». Политковский часто впадал в дурновкусие… Его разочарование в демократии носило почти говорухинский характер, но поскольку он, в отличие от Говорухина, долго был этой демократии буревестником (а фильм «Так жить нельзя» все-таки смотрело куда меньше народу, чем «Взгляд»), то совсем уж рвать с демократической традицией ему было не к лицу.
 После убийства Влада Листьева бывшие коллеги стали вести интенсивную борьбу за власть в компании ВИD, и Политковского (у которого в компании была такая же доля, как у А. Гороожанкина, И. Демидова, А. Любимова, А. Разбаша) стали, по его словам, «постепенно выживать с телевидения»:
Если Политковский делал что-то безобидное, то это всех устраивало. А если что-то серьёзное — сложности. В новое коммерческое телевидение он уже не вписывался… Он выбрал путь творческой свободы «в отличие от многих коллег, рассматривающих свою работу как сбор средств на свою старость».
 Примечательно, что из 31 награждённого в честь юбилея «Взгляда», в число которых не попал Политковский — 25 над передачей не работали никогда.

Авторская программа «Политбюро» 
С 1992 года вёл авторскую программу «Политбюро» (Политковского бюро). Передача выходила в ежемесячном режиме. После событий 1993 года передача, которая шла в прямом эфире, закрыта — предположительно как следствие хвалебных оценок позиции «Политбюро» вице-президентом Александром Руцким. Затем вновь открыта, но как репортаж-расследование (то есть уже без прямого эфира). Окончательно проект был закрыт в 1995 году (последний выпуск был показан 10 марта 1995 г.) после реорганизации Первого канала в ОРТ.

После того как Политковский был вынужден уйти из созданной им компании, ведущий признался коллегам-журналистам:

Московская независимая вещательная корпорация (ТВ-6) 
С 17 октября 1995 года Александр Политковский являлся автором проекта «Территория ТВ-6» на телеканале «ТВ-6 Москва» (МНВК).

Программу журналисты-коллеги называли «лицом телеканала». Телеканалом в ту пору руководили: экс-режиссёр «Взгляда» Иван Демидов и экс-глава «молодёжки», бывший комсомольский чиновник Александр Пономарёв. Про Политковского в этом контексте писали:
Он нашёл пристанище на Шестом канале, где делает программу «Территория ТВ-6» — тоже «народную», но с иным пониманием народности… Политковским не сделаны на этом пути какие-то открытия, сопоставимые с тем, что он делал во «Взгляде», но найденная им интонация борца за истину продолжает работать даже при многолетней эксплуатации.

У передачи был невысокий рейтинг, поскольку продукция телеканала в основном адресована была молодёжи, а отчётливая социальная тематика «Территории» не вполне соответствовала тогдашней развлекательной концепции «ТВ-6 Москва». О закрытии программы Политковский рассказывал так:

 канал ТВ-6 перестал финансировать передачу. Мы пытались найти деньги на её производство в регионах. Но через некоторое время поняли: это нереальный путь для независимой журналистики. Сообщение о желании руководства канала закрыть программу я принял спокойно. Существование «Территории ТВ-6» на этом канале даже мне казалось недоразумением, поскольку ТВ-6 — больше развлекательный канал. 

После этого передача с хронометражем 26 минут и 13 минут стала выходить раз в неделю (по четвергам) на телеканале «Югра». Режиссёр Александр Кулыгин и автор представляли на новой провинциальной площадке цикл своих документальных фильмов.

ТВ Центр 
В 1999 году — автор и ведущий программы «Время местное» на телеканале «ТВ Центр», которая имела невысокий рейтинг.

C 24 января 2003 года — ведущий публицистического ток-шоу «Тюрьма и воля» на том же телеканале (ТВЦ, 17:15). По словам самого ведущего, он «знаком с достаточно большим количеством преступных авторитетов». Автор цикла — Николай Петров, продюсер — Елена Петрова, производство: ТК «Аква-вита». Ранее, на этапе планирования проекта (в 2002 году) как ведущий этого ток-шоу готовился Олег Вакуловский. Передача, которая рассматривала «проблемы преступления и наказания с точки зрения людей, столкнувшихся с нашей судебно-правовой системой» была закрыта в конце 2005 года, Олег Попцов посчитал, что она «исчерпала свой ресурс».

Канал «Ностальгия» 
На телеканале «Ностальгия» Александр Политковский вёл интерактивную программу «Назад в СССР» (хронометраж около 50 минут, звонки телезрителей в студию, воспоминания кумиров советской эпохи в прямом эфире) в течение трёх лет задавая зрителям одни и те же «ностальгические» вопросы:
Как вы купили свой первый автомобиль?
Какой первый фильм вы посмотрели на видео?
И какие телепередачи любили?

Покинул проект по собственной воле, теперь программу ведут приглашённые журналисты.

Охота и рыбалка 
С 12 июля 2009 года ведёт на телеканале «Охота и рыбалка» программу «Вишнёвая косточка».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Выпуск «Эха Москвы», посвящённый передаче «Тюрьма и воля» (2003)
 Интервью «МК», посвящённое передаче «Тюрьма и воля» (2003)
 Александр Политковский: «Листьев снял свой сюжет моей камерой»
 Александр Политковский: «МЕЧТАЮ ЭМИГРИРОВАТЬ. В ПОДМОСКОВЬЕ»

Телепередачи Александра Политковского
Перестройка в культуре и искусстве
Телепередачи СССР
Телепередачи телекомпании ВИD
Телепередачи 1-го канала Останкино
Телепередачи Первого канала
Телепередачи телеканала «Россия-1»
Телепередачи ВГТРК
Передачи ТВ-6
Александр Политковский